Goran Petrović, (Kraljevo, Serbia; 1961) es un escritor serbio, relacionado con el realismo mágico. Estudió en la Facultad de Filología de la Universidad de Belgrado Literatura Serbia y Yugoslava. En el año 2000 ganó el premio NIN con La mano de la buena fortuna por la mejor novela nueva publicada en Serbia.

Obra 
En español, la Editorial Sexto Piso ha editado 5 libros:

 Atlas descrito por el cielo (1993) Атлас описан небом 
La Mano de la Buena Fortuna (2000) Sitničarnica Kod srećne ruke 
 Diferencias (2006) Разлике
 Bajo el techo que se desmorona (2010) Испод таванице која се љуспа
 El cerco de la iglesia de la Santa Salvación

Además ha publicado:
 Consejos para una vida más fácil (1989) Савети за лакши живот 
 La isla y los cuentos circundantes (1996)

Referencias 

Escritores de Serbia del siglo XX
Alumnado de la Universidad de Belgrado
Escritores de Serbia del siglo XXI
Nacidos en Kraljevo